

Geografia

Austria 
 Hinterbrühl – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Niemcy 
 Hinterbrühl – osiedle w Monachium